Tren Urbano steht für:

 Tren Urbano (Lima) (Stadtbahn), oder Metro Lima, eine U-Bahn-Linie in Lima, der Hauptstadt Perus
 Tren Urbano (San Juan) (spanisch) oder Urban Train (englisch), vollautomatisierte U-Bahn-Linie der puertorikanischen Hauptstadt San Juan